Чан Ань Хунг (; 23 декабря 1962 года, Дананг, Южный Вьетнам) — французский кинорежиссёр и сценарист вьетнамского происхождения.

Биография 
Родился 23 декабря 1962 года в Южном Вьетнаме (по одним данным в Дананге, по другим в Митхо).

После победы коммунистов во Вьетнаме в 1975 году, эмигрировал вместе с родителями через Лаос во Францию. Во Франции закончил операторское отделение Национальной высшей школы Луи Люмьера в 1987.

Карьера 
Дипломная работа Чан Ань Хунга — короткометражка «Замужняя женщина из уезда Намсыонг» (1987) — вошла в параллельную программу Каннского кинофестиваля 1989 года.

Его дебютный полнометражный художественный фильм «Аромат зелёной папайи» (1993) был одобрительно принят публикой и критикой, получил несколько крупных премий. Вместе с последующими лентами «Велорикша» (1995) и «Вертикальный луч солнца» (2000) он составил авторскую «вьетнамскую кинотрилогию» режиссёра, принесшую ему мировое признание.

Фильмография

Награды 
 Золотая камера Каннского МКФ
 Премия молодёжной аудитории Каннского МКФ
 Премия Сезар за лучший кинодебют
 Премия Британского киноинститута
 Золотой лев и премия ФИПРЕССИ Венецианского МКФ

Семья 
Жена Чан Ань Хунга — актриса Чан Ны Йен Кхе (род. 1968), сыграла главные роли в фильмах «вьетнамской кинотрилогии».

Примечания

Ссылки 
 
 Чан Ань Хунг на сайте AsiaFilm.TV